Э́рик Пи́терс (, произношение ; родился 7 августа 1988 года, в Тиле (провинция Гелдерланд, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник. Выступал за национальную сборную Нидерландов.

Клубная карьера

«Утрехт» 
В сезоне 2007/08 Питерс дебютировал в еврокубках, в июле в рамках Кубка Интертото. Он стал одной из звёзд «Утрехта», несмотря на ровный сезон для самой команды. Его уверенная игра привлекла внимание ПСВ.

ПСВ 
9 июля 2008 года было подтверждено, что чемпион Эредивизи ПСВ подписал контракт с Питерсом, сумма трансфера составила €2,5 млн. Эрик взял себе 14 номер, который ранее принадлежал арендованому у «Челси» Слободану Райковичу. За клуб из Эйндховена в чемпионате Питерс дебютировал в победном матче (5:1) против своего бывшего клуба. Его дебют в Лиге чемпионов пришёлся на матч с «Атлетико Мадрид». После яркого начала в ПСВ Эрик немного сбавил.

В следующем сезоне Питерс вернул себе место в стартовом составе и сыграл свою роль в беспроигрышной серии клуба, которая длилась два месяца до зимнего перерыва. Сезон для него был прерван на две недели из-за травмы колена. Эрик вернулся на поле в очень важном матче против «Аякса», но в перерыве был заменён из-за обострения травмы.

«Сток Сити» 
28 июня 2013 года «Сток Сити» объявил об официальном переходе 24-летнего левого защитника. Эрик подписал контракт на 4 года. Сумма трансфера составила 3,6 миллионов евро.

Карьера в сборной 
В 2007 году Питерс был призван в молодёжную сборную Нидерландов для участия в молодёжном чемпионате Европы 2007. Он не играл в первом матче против Израиля (победа 1:0), но вышел на замену во втором матче против Португалии (победа 2:1), что обеспечило сборной выход в полуфинал турнира и путёвку на Олимпийские игры 2008. В полуфинале против сборной Англии (1:1, 13:12 победа по пенальти) Питерс играл в стартовом составе, но позже был заменён, чтобы улучшить игру в атаке, а также из-за небольшой травмы. Он вернулся на поле в финальном матче против Сербии (победа 4:1) и помог своей команде защитить прошлогодний титул.

После завершения карьеры Джованни ван Бронкхорста Питерс стал основным левым защитником в национальной команде.

7 мая 2012 года Эрик Питерс был включён в предварительный список из 36 игроков для участие в Евро-2012, но не смог восстановиться после травмы ноги.

Достижения 
ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2011/12
 Обладатель Суперкубка Нидерландов: 2008

Сборная
 Чемпион Европы среди игроков младше 21 года (2007)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста  на официальном сайте «Бернли» 
 Профиль футболиста  на официальном сайте Премьер-лиги 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Амьен»
Игроки ФК «Бернли»